Cohors I Flavia (lateinisch für „1. flavische Kohorte“) war die Bezeichnung folgender römischer Auxiliareinheiten:
 Cohors I Flavia Bessorum, 1. flavische Kohorte der Besser
 Cohors I Flavia Canathenorum, 1. flavische Kohorte aus Canatha
 Cohors I Flavia Chalcidenorum, 1. flavische Kohorte aus Chalcis
 Cohors I Flavia Cilicum, 1. flavische Kohorte aus Cilicia
 Cohors I Flavia Civium Romanorum, 1. flavische Kohorte der römischen Bürger
 Cohors I Flavia Commagenorum, 1. flavische Kohorte aus Commagene
 Cohors I Flavia Damascenorum, 1. flavische Kohorte aus Damaskus
 Cohors I Flavia Hispanorum (equitata pia fidelis), 1. teilberittene Kohorte der Spanier
 Cohors I Flavia Numidarum, 1. flavische Kohorte der Numider

Siehe auch:
 Liste römischer Auxiliareinheiten